Араван Резаї була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі її перемогла Софія Арвідссон.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши 4-ту сіяну Вікторію Азаренко з рахунком 7–6(7–3), 6–4. Це був перший прем'єрний обов'язковий титул для Квітової та її третя перемога за рік.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mutua Madrid Open
Жінки, одиночний розряд